Municipio de Carr puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carr (condado de Durham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Durham.
 Municipio de Carr (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Carr (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.